Colbun kan syfta på:

Chile 

 Colbun (kommun i Chile), Región del Maule, Provincia de Linares, 
 Colbún, ort, Región del Maule, Provincia de Linares, 
 Colbun (kommun i Chile), Región del Maule, Provincia de Linares,